Сидней Джеральд Абель (; 22 февраля 1918, Мелвилл, Саскачеван — 8 февраля 2000) — канадский профессиональный хоккеист и тренер, играл на позиции центрального нападающего в таких клубах Национальной хоккейной лиги как «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхокс» — эти же команды тренировал после окончания карьеры спортсмена. Позже работал генеральным менеджером клубов «Сент-Луис Блюз» и «Канзас-Сити Скаутс». Прежде чем попасть в НХЛ, выступал в молодёжной команде Американской хоккейной лиги «Питтсбург Хорнетс», несколько матчей провёл за фарм-клуб «Индианаполис Кэпиталс».

Является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли — 1943, 1950 и 1952 годов. В 1949 получил Харт Трофи, как хоккеист, внёсший наибольший вклад в успехи своей команды на матчах регулярного чемпионата. С 1969 года занесён в Зал хоккейной славы. Ныне его двенадцатый номер в «Детройт Ред Уингз» имеет статус неиспользуемого. В 1998 году под 85-м номером был внесён в список ста лучших хоккеистов НХЛ, составленный газетой The Hockey News.

Некоторое время Абель работал комментатором на радио, в 1970-х — 1980-х годах комментировал матчи «Детройт Ред Уингз». Его сын, Джерри, тоже некоторое время играл в НХЛ, но менее успешно. Внук Брент Джонсон, вратарь, провёл в НХЛ 309 матчей.

См. также 
 Список 100 лучших игроков НХЛ по версии журнала The Hockey News
 Список 100 величайших игроков НХЛ

Литература

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Обладатели Кубка Стэнли
Обладатели Харт Трофи
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами
Зал славы хоккея с шайбой